Ženská čtyřhra Nürnberger Versicherungscupu 2017 probíhala ve druhé polovině května 2017. Do deblové soutěže norimberského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, jehož členky nestartovaly společně. Bertensová se rozhodla soutěže nezúčastnit. Spoluhráčkou Larssonové se stala Kirsten Flipkensová.

Vítězem se stal americko-britský nenasazený pár Nicole Melicharová a Anna Smithová, který ve finále zdolal švédsko-belgickou dvojici Johanna Larssonová s Kirsten Flipkensová. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [11–9]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Zároveň se jednalo o první tituly pro každou z členek vítězné dvojice na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Sania Mirzaová /  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (semifinále)
  Barbora Krejčíková /  Monica Niculescuová (odstoupily)
  Raquel Atawová /  Kateryna Bondarenková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nürnberger Versicherungscup
Tenis v Německu v roce 2017
WTA Tour 2017